Haffter ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Haffter (1909–1996), Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater

 Heinz Haffter (1905–1998), Schweizer klassischer Philologe
 Martha Haffter (1873–1951), Schweizer Malerin
 Petra Haffter (* 1953), deutsche Regisseurin, Drehbuchautorin sowie Produzentin

Haffter steht für:
 Haffter (Familie),  Familie von Ärzten aus Weinfelden im Schweizer Kanton Thurgau

Siehe auch:
 Hafter